Dit is een lijst van grote steden in Noord-Korea.

De grootste agglomeratie in Noord-Korea is Pyongyang met een inwonertal van 3.702.757 op 1 januari 2005. Daarmee wonen 1 op 6 Noord-Koreanen in de hoofdstedelijke agglomeratie.

De volgende tabel toont de steden en districten met meer dan 30.000 inwoners, de naam in Latijns schrift, de naam in het Koreaans (Hangul en Hanja) en de provincie waar de stad ligt. Pyongyang en Rasŏn vallen rechtstreeks onder de centrale regering. De inwoneraantallen hebben betrekking op de centrale stad en niet op de agglomeratie.
  

 
Noord-Korea
Grote